Salignac – comune francese nel dipartimento delle Alpi dell'Alta Provenza della regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra. 
 Salignac – ex comune francese e frazione del dipartimento della Gironda nella regione dell'Aquitania-Limosino-Poitou-Charentes

 Salignac-Eyvigues – comune francese nel dipartimento della Dordogna nella regione della Nuova Aquitania